Zuchtnessel bzw. Zuchtbrennnessel ist:
eine allgemeine Bezeichnung für alle Brennnesseln, die durch züchterische Arbeit behandelt wurden.
ist eine verallgemeinernde Bezeichnung für eine bestimmte Brennnessel-Zuchtsorte wie z. B. „Urimed“.
eine eher seltene Bezeichnung für die Fasernessel.